Ein Trainer ist:
 Trainer, ein Übungsleiter im Sport
 ein Seminarleiter in der Weiterbildung, siehe Trainer (Weiterbildung)
 ein Sportanzug (in der Schweiz)
 Schulflugzeug, ein Flugzeug zur Ausbildung von Piloten
 Trainer (Software), eine Software, die das Schummeln bei Spielen ermöglicht
 Trainer!, Dokumentarfilm, 2013

Trainer bezeichnet folgende Orte:
 Trainer (Pennsylvania), ein Borough in den USA

Trainer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Carl Trainer (1765–1838), deutscher Verwaltungsjurist, erster Bürgermeister von Siegen
 Karl Trainer (1816–1849), deutscher Politiker und waldeckischer Abgeordneter

Sonstiges:
 Trainer-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Trainor
 Traynor